Tommy Jackson peut désigner :
 Tommy Jackson, joueur de football nord-irlandais
 Tommy Jackson, boxeur poids lourds
 Tommy Jackson, violoniste, accompagnateur de Joan Baez
 Tommy Jackson, un des noms de plume de Louis Forton, dessinateur de bandes dessinées français